Mölndal kan syfta på:

Mölndals kommun – en kommun i Västra Götalands län

 Mölndal – centralort i Mölndals kommun och del av tätorten Göteborg
 Mölndal centrum – ett torg och ett antal affärsgator i Mölndals kommun
 Mölndals municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Fässbergs landskommun 1911–1922
 Mölndals stad – en tidigare kommun i Göteborgs och Bohus län 1922–1970
 Mölndals Kvarnby – en stadsdel i Mölndal
 Mölndals församling – namnet på Fässbergs församling en församling i Mölndals kontrakt i Göteborgs stift 1922–1977
 Fässbergs församling – en församling i Mölndals kontrakt i Göteborgs stift
 Mölndals kontrakt – tidigare kontrakt i Svenska kyrkan
Mölndals och Partille kontrakt – kontrakt i Svenska kyrkan
Knutpunkt Mölndal – resecentrum 
 Mölndals station – en järnvägsstation längs Västkustbanan
 Mölndals Nedre station – en tidigare järnvägsstation längs Västkustbanan
 Mölndals Övre station – en tidigare järnvägsstation längs Boråsbanan
Mölndal Bandy – bandyklubb 
Mölndal Hockey – ishockeyklubb 
Mölndals tingsrätt – tidigare tingsrätt 
Teaterhuset Mölndal – teaterhus 
Knutpunkt Mölndal – resecentrum 
Mölndals stadsmuseum – museum 
Mölndals Dragkampklubb – dragkampklubb 
Mölndals AIK – idrottsklubb 
Mölndals BTK – bordtennisklubb 
Mölndals IBF – innebandyförening 
Mölndals HF – handbollsförening 
Mölndals Roddklubb – roddklubb
Mölndals stadsbibliotek – bibliotek 
Mölndalsån – å